«Creepin’» () — песня американского продюсера Metro Boomin, канадского музыканта The Weeknd и американского рэпера 21 Savage, изданная 5 декабря 2022 года звукозаписывающими лейблами Republic и Boominati Worldwide в качестве ведущего сингла из второго студийного альбома Metro Boomin. «Creepin’» содержит интерполяцию песни «» (2004), исполненной  при участии Enya и P. Diddy.
В песне также звучит фоновый вокал Винанса из семпла, а также Трэвис Скотт, который является близким другом и частым соавтором всех трёх артистов.

История 
The Weeknd и Марио Винанс ранее сотрудничали в работе над заглавным треком четвёртого студийного альбома первого, After Hours (2020), который Винанс написал в соавторстве и спродюсировал. После выхода «Creepin’» The Weeknd поблагодарил Винанса в Instagram, а Винанс также поздравил Metro с выходом его родительского альбома, Heroes & Villains. После выхода трек сразу же оказался самым коммерчески успешным в альбоме.

Отзывы 
Брэди Брикнер-Вуд из Pitchfork отметил этот трек как яркий пример способности Boomin мыслить нестандартно, «не жертвуя основой того, что делает его музыку такой привлекательной в первую очередь». Джейсон Липшутц из Billboard назвал песню выделяющимся треком альбома благодаря тому, что Boomin участвует «в некоторых блестящих жанровых упражнениях», «радостно» воссоздавая «I Don’t Wanna Know».

Чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2022 года
Поп-песни
Песни The Weeknd
Песни, написанные The Weeknd
Синглы Republic Records
Песни 21 Savage
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни, спродюсированные Metro Boomin
Песни, написанные Metro Boomin